Buslijn 56 (Amsterdam)
Buslijn 56 (Vlaardingen)
Buslijn 56 (Amersfoort-Wijk bij Duurstede)
Buslijn 56 (Beesel-Reuver)
Buslijn 56 (Deventer-Borculo)
Buslijn 56 (Leiden-Leimuiden)
Buslijn 56 (Middelburg-Vlissingen)
Buslijn 56 (Sibbe-Mheer)
Buslijn 56 (Haaglanden)